Crutzen:
 Benoît (S. Y.) Crutzen (* 1972)
 Carine Crutzen (* 1961)
 Paul J(osef). Crutzen (1933–2021), um químico holandês

 9679 Crutzen (asteróide 9679), um asteróide da cintura principal